Митрополи́т Епифаний (, в миру Михаи́л Арте́мис ; ) — епископ Элладской православной церкви на покое, митрополит Фирский, Аморгосский и Островов (2003—2021).

Биография 
Родился в 1934 году в посёлки Вруцисе на острове Аморгосе, в Греции.

В 1958 году митрополитом Фирским Гавриилом (Калокериносом) был рукоположен в сан диакона.

В 1964 году окончил богословский институт в Афинского университа и был рукоположен митрополитом Фирским Гавриилом в сан пресвитера и возведён в достоинство архимандрита.

С 1965 года возглавлял в качестве игумена (настоятеля) монастырь Панагия Хозовиотисса.

9 января 2003 года Священным синодом иерархии Элладской православной церкви 59 голосами во втором туре голосования (архимандриты Климент (Зокарис) и Христофор (Навос) получили по одному голосу + 12 бюллетеней были пустыми) был избран для рукоположения в сан епископа.

11 января 2003 года был хиротонисан в епископский сан и возведён в достоинство митрополита Фирского, Аморгосского и Островов.

28 августа 2021 года подал прошение об увольнении на покой в связи с преклонным возрастом. 9 сентября 2021 года Священный синод Элладской православной церкви удовлетворил его прошение.

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви